Colwich kan syfta på:

Geografi

Storbritannien 

 Colwich, Staffordshire, ort i England,

USA 

 Colwich, Kansas, ort i Sedgwick County,